Rübenau ist der Name folgender Orte

in Deutschland:
 Rübenau, Ortsteil der Stadt Marienberg in Sachsen

in Polen:
 Bojanice (ehemals Rübenau im Landkreis Gnesen, Wartheland), Ort in der Gmina Kłecko, Woiwodschaft Großpolen
 Kawęczyn (ehemals Rübenau im Landkreis Wreschen, Wartheland), Ort in der Gmina Września, Woiwodschaft Großpolen
 Kłopot (ehemals Rübenau im Landkreis Hohensalza, Wartheland), Ort in der Gmina Inowrocław, Woiwodschaft Großpolen
 Rybno (Powiat Działdowski) (ehemals Rybno im Landkreis Löbau (Westpr.), 1942 bis 1945: Rübenau im Landkreis Neumark (Westpr.), Danzig-Westpreußen), Ort in der Woiwodschaft Ermland-Masuren
 Szukalice (ehemals Rübenau N.S. im Landkreis Breslau, Niederschlesien), Ort in der Woiwodschaft Niederschlesien

in Tschechien:
 Rybnov (ehemals Rübenau), Ort in der Gemeinde Holany